Monastério de Sant'Orsola — Florença
 Sant'Orsola (Roma) — quartiere Nomentano, Roma
 Sant'Orsola della Pietà — igreja demolida, rione Ponte de Roma

Desambiguações de construções